Тылай — топоним.

Населенные пункты 
 Тылай — посёлок в Мурашинском районе Кировской области.
 Тылай — деревня в Прилузском районе Коми.

Река 
 Тылай — река в России, протекает в Свердловской области.
 Тылай — река в России, протекает в Кировской области и Республике Коми.